Tricorythodes är ett släkte av dagsländor. Tricorythodes ingår i familjen Leptohyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Tricorythodes